Желобок — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Желобок — село в Оргеевском районе.

Россия 
 Желобок — хутор в Шебекинском районе Белгородской области.

Украина 
 Желобок — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Желобок — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Желобок — село в Белопольском районе Сумской области.
 Желобок — село в Талалаевском районе Черниговской области.

См. также 
 Жёлоб